Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1990 — пятидесятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин, который проходил с 12 августа по 7 сентября в Подольске.

История турнира 
В финале — 18 участниц, в том числе персонально приглашённые и призёры полуфиналов 50-го чемпионата страны. Позднее в финал из кандидатского списка были допущены также А. Борсук, Т. Попова, М. Цыганова, С. Фурина, Т. Пудкова и Е. Боруля.

До 5-го тура лидировала Эрнесте, с 6-го по 10-й — лидировали Попова и Арахамия, а в 11-ом туре после победы над основной конкуренткой вперед вырвалась Арахамия, которая уже до конца турнира не отдала лидерство, и впервые стала чемпионкой страны. Но втором месте Попова, а 3-е — 4-е места разделили Шумякина и Эрнесте, и согласно регламенту турнира обе получили бронзовые медали.

Примечательные партии 
К. Арахамия — Т. Попова:
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. O-O Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 O-O 8. d4 d6 9. c3 Сg4 10. Сe3 Сh5 11. Кbd2 d5 12. Сg5 dxe4 13. Кxe4 exd4 14. Кg3 Сg6 15. cxd4 Кh5 16. Кe5 Сxg5 17. Кxc6 Фd6 18. Кxh5 Фxc6 19. Фg4 Сf6 20. Кf4 Лad8 21. Кe6 Фd7 22. h3 Сe4 23. Кxf8 Фxg4 24. hxg4 Крxf8 25. Лe2 Сd3 26. Лd2 Сe4 27. a4 c5 28. axb5 axb5 29. Лa5 Сc6 30. Лa6 Сd7 31. Лa7 Сe8 32. Лc7 Лd6 33. Лe2 Сd7 34. Лb7 c4 35. Лb8+ 1-0
Т. Попова — Л. Тажиева:
1. c4 e6 2. Кc3 d5 3. d4 c5 4. e3 Кf6 5. Кf3 cxd4 6. exd4 Кc6 7. cxd5 Кxd5 8. Сd3 Сe7 9. O-O O-O 10. Лe1 Кf6 11. a3 b6 12. Сc2 Сa6 13. b4 Лc8 14. b5 Кb8 15. Фd3 Фc7 16. Сb2 Сb7 17. Кe5 Лfd8 18. Лad1 Кbd7 19. Фh3 Кf8 20. Сb3 Сd6 21. Лc1 Фb8 22. Кxf7 Крxf7 23. Лxe6 Кxe6 24. Фxe6+ Крf8 25. Фf7# 1-0
И. Эрнесте — Т. Шумякина:
1. Кf3 c5 2. g3 g6 3. Сg2 Сg7 4. O-O Кc6 5. c4 d6 6. Кc3 a6 7. d3 e5 8. Кe1 Кge7 9. Кc2 Лb8 10. Кe3 O-O 11. Кed5 b5 12. Лb1 Кxd5 13. Кxd5 bxc4 14. dxc4 Сf5 15. e4 Сe6 16. Фa4 Кb4 17. Кe3 Сd7 18. Фd1 Кxa2 19. Фxd6 Сe6 20. Фxc5 Фd3 21. Лa1 Лfc8 22. Фa5 Кxc1 23. Лaxc1 Лxb2 24. Кd5 Сxd5 25. cxd5 Лxc1 26. Лxc1 Сf8 27. Фe1 a5 28. Сf1 Фd4 29. Лc4 Сb4 30. Фe2 Лxe2 31. Лxd4 exd4 32. Сxe2 a4 33. Сc4 a3 34. f4 d3 35. Крf2 Сc5+ 36. Крe1 Сe3 37. e5 Крf8 38. e6 fxe6 39. dxe6 h5 40. h3 Крe7 41. Сa2 Крd6 42. Сb3 Крe7 43. Сa2 Крf6 44. Сc4 g5 45. fxg5+ Сxg5 46. h4 Сe3 47. Сb3 Крe7 48. Сa2 Крe8 49. Сb3 Крf8 50. Сa2 d2+ 51. Крe2 Сf2 52. Крd3 Сxg3 53. Крe2 Сxh4 54. Крf3 Крe7 55. Крg2 Крf6 56. Крh1 Крe5 57. Крg2 Сe7 58. Крh1 1/2-1/2
И. Эрнесте — С. Прудникова:
1. e4 c5 2. Кf3 Кc6 3. d4 cxd4 4. Кxd4 Кf6 5. Кc3 d6 6. Сg5 e6 7. Фd2 a6 8. O-O-O Сd7 9. f4 b5 10. Кxc6 Сxc6 11. Фe1 Сe7 12. e5 Кd5 13. Сxe7 Фxe7 14. Кe4 dxe5 15. fxe5 O-O 16. Сd3 Кf4 17. Крb1 Кxd3 18. Лxd3 Лad8 19. Кf6+ gxf6 20. Фh4 1-0

Таблица

Литература 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 18, сентябрь 1990 года.
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 20, октябрь 1990 года.

Ссылки 
 Партии чемпионата на сайте 365chess.com

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1990 год в шахматах
Спортивные соревнования в Подольске
Спорт в России в 1990 году
Август 1990 года
Сентябрь 1990 года
1990 год в Московской области
Чемпионаты СССР в 1990 году